Henrik Håkansson kan syfta på:

 Henrik Håkansson (konstnär) 
 Henrik Håkansson (kock)